Az ordo latin szó, jelentése: „rend, osztály”

 ordo
 ordo, mint biológiai rend
 ordo, mint egyházi rend

 ordó
 ordó jelölés az analízisben és alkalmazásaiban